La formula molecolare C16H14O5 può indicare:
 Ossipeucedanina
 Heraclenina

Formule molecolari